Plaats in Indonesië
 Sumberan (Jaken), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Sumberan (Besuk), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java